Bowdon ist der Name mehrerer Orte 

in England:
 Bowdon (Greater Manchester)

in den Vereinigten Staaten:
 Bowdon (Georgia)
 Bowdon (North Dakota)
 Bowdon Junction (Georgia)

Bowdon ist der Familienname folgender Personen:
 Dorris Bowdon (1914–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Franklin Welsh Bowdon (1817–1857), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Bowden
 Bowen